Kit Carson (1809-1868) was een Amerikaans verkenner en militair.

Kit Carson kan ook verwijzen naar:
 Kit Carson (1928), een film van Alfred L. Werker
 Kit Carson (1940), een film van George B. Seitz
 Kit Carson (Californië), een gehucht in de Amerikaanse staat Californië
 Kit Carson (Colorado), een dorp in de Amerikaanse staat Colorado
 Kit Carson County, een county in de staat Colorado
 Kit Carson Peak, een berg in de staat Colorado